Classe De Zeven Provinciën – Classe di incrociatori leggeri della Marina Olandese
 Classe De Zeven Provinciën – Classe di fregate multiruolo della Marina Olandese